OSWD steht für:
 OSWD (Internet), eine nicht-kommerzielle Website für Vorlagen für Internetseiten
 Online SWD, ein Zugriff auf die Schlagwortnormdatei SWD und die Personennamendatei PND

OSWD